

Toponyme 
 Lube, ancienne commune des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Coslédaà-Lube-Boast ;
 Coslédaà-Lube, ancienne commune des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Coslédaà-Lube-Boast ;
 Coslédaà-Lube-Boast, commune française des Pyrénées-Atlantiques.

Homonymie de toponyme